Andy González, un athlète cubain (1987 -).
 Andy González, un joueur de baseball portoricain (1981-).